Новое Житьё — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Новое Житьё — деревня в Березинском районе Минской области.
 Новое Житьё — посёлок в Крупском районе Минской области.
 Новое Житьё — деревня в Логойском районе Минской области.
 Новое Житьё — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Новое Житьё — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.